Пилюльные осы, или эумены () — типовой род подсемейства одиночных ос (Eumeninae) из семейства Vespidae. Более ста видов и подвидов.

Описание 
Отличаются стройной талией — узким стебельком между грудкой и брюшком. Передний край наличника с отчётливой вырезкой. Гнёзда в виде глиняных кувшинчиков. Ловят гусениц бабочек и, иногда, ложногусениц пилильщиков. В мировой фауне около 100 видов, в том числе более 40 видов — в Юго-Восточной Азии. В Палеарктике около 50 видов, для СССР указывалось 27, в Афротропике 12 видов, в Новом Свете 17 видов, около 50 видов в Ориентальном регионе.

Для кормления личинок охотятся на мелких гусениц листоверток, пядениц и огнёвок.

Классификация 

 Eumenes achterbergi Giordani Soika, 1992
 Eumenes acuminatus de Saussure, 1856
 Eumenes acus Giordani Soika
 Eumenes aemilianus Guiglia, 1951
 Eumenes aethiopica de Saussure, 1852
 Eumenes affinissimus de Saussure, 1852
 Eumenes agillimus Dalla Torre, 1894
 Eumenes agillimus Smith
 Eumenes algirus (Schulz)
 Eumenes alluaudi Pér.
 Eumenes americanus de Saussure, 1852
 Eumenes andrei Dalla Torre, 1894
 Eumenes antennatus Bingham, 1898
 Eumenes apicalis Macleay, 1826
 Eumenes aquilonius Sk. Yamane,1977
 Eumenes arbustorum (Panzer, 1799)
 Eumenes architectus Smith, 1858
 Eumenes arcuatus Fabricius
 Eumenes arnoldi Bequaert, 1926
 Eumenes asiaticus Gusenleitner, 1970
 Eumenes asioboreus Kim & Yamane, 2001
 Eumenes assamensis Meade-Waldo, 1910
 Eumenes aterrimus Schulthess Rechberg
 Eumenes atrophicus (Fabricius, 1798)
 Eumenes aureoniger Giordani Soika
 Eumenes aureus Isely, 1917
 Eumenes autrani Brethes, 1903
 Eumenes belfragei Cresson, 1872
 Eumenes belli Giordani Soika, 1973
 Eumenes bequaerti Giordani Soika
 Eumenes bicinctus de Saussure
 Eumenes bisignatus Walker, 1871
 Eumenes blandus Smith, 1861
 Eumenes boettcheri Giordani Soika, 1941
 Eumenes bollii Cresson, 1872
 Eumenes bonariensis Brethes, 1905
 Eumenes brunneus Isely, 1917
 Eumenes buddha Cameron, 1898
 Eumenes campaniformis Fabricius
 Eumenes canaliculatus de Saussure
 Eumenes capensis Schulthess, 1910
 Eumenes caspica Blüthgen, 1952
 Eumenes celonitiformis Giordani Soika
 Eumenes coarctatus (Linnaeus 1758)
 Eumenes comberi Dover, 1925
 Eumenes consobrinus de Saussure, 1856
 Eumenes conspicuus Smith, 1858
 Eumenes coronatus (Panzer 1799)
 Eumenes coyotae Bohart, 1948
 Eumenes crassicornis Isely, 1917
 Eumenes crimensis Blüthgen, 1938
 Eumenes crucifera Prov., 1888
 Eumenes cruciferoides Giordani Soika, 1978
 Eumenes cubensis Cresson, 1865
 Eumenes cyrenaicus Blüthgen, 1938
 Eumenes dilectula Walker, 1871
 Eumenes diligens Smith, 1864
 Eumenes dimidativentris Giordani Soika
 Eumenes dimidiativentris (Giordani Soika)
 Eumenes dimidiatus Br.
 Eumenes distincta de Saussure
 Eumenes dorsomaculatus Zavattari, 1912
 Eumenes dorycus Maindron, 1882
 Eumenes dubius de Saussure, 1852
 Eumenes eburneopictus Giordani Soika
 Eumenes enigmatus Viereck, 1908
 Eumenes erythraspis Cameron, 1910
 Eumenes erythropoda Cameron, 1898
 Eumenes excipiendus Spinosa, 1851
 Eumenes exiguus de Saussure, 1856
 Eumenes femoratus Schulthess
 Eumenes ferruginea Holland, 1917
 Eumenes festanus Zavattari 1912
 Eumenes filiformis (de Saussure, 1856)
 Eumenes flavigularis Blüthgen
 Eumenes floralis Smith, 1858
 Eumenes formosensis Giordani Soika, 1941
 Eumenes fraterculus Dalla Torre, 1894
 Eumenes fraternus Say, 1824
 Eumenes fuellebornianus Schulthess, 1910
 Eumenes fulvipennis Bequard, 1926
 Eumenes fulvoides Giordani Soika, 1949
 Eumenes fulvopilosellus Giordani Soika, 1965
 Eumenes gibbosus Nguyen, 2015 — Вьетнам
 Eumenes glacialis Giordani Soika, 1940
 Eumenes globulosus de Saussure, 1855
 Eumenes gracillimus Giordani Soika
 Eumenes gribodianus Guiglia, 1933
 Eumenes guillarmodi Giordani Soika, 1975
 Eumenes haemorrhoidalis Smith?
 Eumenes henricus Cameron, 1908
 Eumenes hessei Giordani Soika
 Eumenes histro (Vill., 1789)
 Eumenes humbertianus de Saussure, 1867
 Eumenes improvisus Giordani Soika, 1975
 Eumenes impunctatus Prov., 1888
 Eumenes incola Giordani Soika
 Eumenes inconspicuus Smith, 1857
 Eumenes indetonsus Morawitz
 Eumenes inombratus Giordani Soika, 1934
 Eumenes insolens Smith, 1865
 Eumenes insularis Smith
 Eumenes interpositus Gusenleitner, 1972
 Eumenes invertitus Giordani Soika
 Eumenes janseii Cameron, 1910
 Eumenes jarkandensis Blüthgen, 1938
 Eumenes kangrae Dover, 1925
 Eumenes karafutonis Sk. Yamane, 1977
 Eumenes kashmirensis Giordani Soika
 Eumenes kiangsuensis Giordani Soika, 1941
 Eumenes koriensis Giordani Soika, 1992
 Eumenes labiatus Giordani Soika, 1941
 Eumenes leptogaster Walker
 Eumenes libycus Giordani Soika
 Eumenes longirostris Gerstäcker,1857
 Eumenes lucasius de Saussure, 1852
 Eumenes lunulatus Fabricius
 Eumenes luristanensis Giordani Soika, 1949
 Eumenes lybicus Giordani Soika
 Eumenes macedonicus Blüthgen, 1952
 Eumenes macrops de Saussure, 1852
 Eumenes mainpuriensis Smith, 1870
 Eumenes makilingi Willink, 1928
 Eumenes marginellus (Herrich-Schäffer, 1841)
 Eumenes maxillosus (De Geer, 1773)
 Eumenes mediterraneus Kriechbaumer, 1879
 Eumenes megalospilus Cameron, 1911
 Eumenes melanosoma de Saussure, 1852
 Eumenes melanosomus de Saussure
 Eumenes micado Cameron 1904
 Eumenes micropunctatus Giordani Soika, 1975
 Eumenes microscopicus de Saussure
 Eumenes minuta de Saussure, 1852
 Eumenes modestus Gusenleitner 2006
 Eumenes mongolicus (Moravitz, 1889)
 Eumenes moseri (Schulz, 1906)
 Eumenes multipictus de Saussure, 1855
 Eumenes niger Brulle
 Eumenes pachygaster Isely, 1917
 Eumenes papillarius (Christ 1791)
 Eumenes parisii Giordani Soika, 1939
 Eumenes pedunculatus (Panzer, 1799)
 Eumenes peringeyanus Schulthess, 1913
 Eumenes persimilis Giordani Soika, 1960
 Eumenes philanthes de Saussure
 Eumenes pictus Smith, 1857
 Eumenes piriformis de Saussure, 1862
 Eumenes pius Giordani Soika, 1986
 Eumenes placens Nurse, 1903
 Eumenes pomiformis (Fabricius 1781)
 Eumenes pomiformis (Rossi)
 Eumenes priesneri Giordani Soika
 Eumenes pseudubius Gusenleitner, 1972
 Eumenes punctaticlypeus Giordani Soika 1943
 Eumenes punctatus de Saussure 1852
 Eumenes pyriformis de Saussure, 1862
 Eumenes quadratus Smith, 1852
 Eumenes quadrispinosus de Saussure, 1855
 Eumenes quettaensis (Cameron)
 Eumenes rauensis Giordani Soika
 Eumenes relata Dover, 1925
 Eumenes rethoides (Spinosa, 1854)
 Eumenes robusta Kostylev, 1940
 Eumenes robustus Isely, 1917
 Eumenes roemeri Handlirsch
 Eumenes rotundicollis Cameron
 Eumenes rubrofemoratus Giordani Soika, 1941
 Eumenes rubroniger (Giordani Soika)
 Eumenes rubronotatus Perkins, 1905
 Eumenes rufomaculatus (Fox, 1899)
 Eumenes sakalavus (de Saussure, 1900)
 Eumenes samurayi Schulthess, 1908
 Eumenes sardous Guiglia, 1951
 Eumenes sareptanus André, 1884
 Eumenes saundersi Westwood, 1855
 Eumenes sculleni Bohart, 1950
 Eumenes separatus Gusenleitner, 1972
 Eumenes septentrionalis Giordani Soika, 1940
 Eumenes sericeus de Saussure, 1852
 Eumenes sichelii Giordani Soika
 Eumenes signicornis Walker, 1871
 Eumenes sikkimensis Giordani Soika, 1986
 Eumenes simplicilamellatus Giordani Soika, 1934
 Eumenes singularis Smith
 Eumenes smithii de Saussure, 1852
 Eumenes solidus Gusenleitner, 1972
 Eumenes stenogaster Isely, 1917
 Eumenes subpomiformis Blüthgen, 1938
 Eumenes sulcigastra Gribodo, 1884
 Eumenes tosawae Giordani Soika, 1941
 Eumenes totonacus de Saussure
 Eumenes transbaicalicus Kurzenko, 1984
 Eumenes tripolitanus Giordani Soika, 1939
 Eumenes tripunctatus (Christ, 1791)
 Eumenes unguiculatus Villers
 Eumenes variepunctatus Giordani Soika, 1958
 Eumenes velutinus Ducke, 1911
 Eumenes verticalis Say, 1824
 Eumenes viatrix Nurse
 Eumenes violaceus Giordani Soika
 Eumenes vishnu Cameron, 1898
 Eumenes wagae Rad., 1876
 Eumenes xanthaspis Cameron, 1910
 Eumenes xanthurus de Saussure
 Eumenes zimmermanni Giordani Soika, 1934

Примечания

Литература 
 Giordani Soika, A. 1978. Revisione degli Eumenidi neotropicali appartenenti ai generi Eumenes Latr., Omicron (Sauss.), Pararaphidoglossa Schulth. ed affini. Boll. Mus. Civ. Stor. Nat. Venezia 29: 1—420.
 Kumar, P.G., Carpenter, J.M., Castro, L. & Sureshan, P.M. (2017) A taxonomic review of the Indian species of the genus Eumenes Latreille (Hymenoptera: Vespidae: Eumeninae). Zootaxa, 4317 (3), 469—498. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4317.3.3
 Nguyen, L.T.P. (2015) Potter wasps of the genus Eumenes Latreille, 1802 (Hymenoptera: Vespidae: Eumeninae) from Vietnam, with description of a new species and key to species. Zootaxa, 3974 (4), 564—572. https://doi.org/10.11646/zootaxa.3974.4.7 
 Nguyen, L.P.T. (2016) Two new species of the genus Eumenes Latreille, 1802 (Hymenoptera: Vespidae: Eumeninae) from Vietnam. Zootaxa, 4093 (4), 583—588. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4093.4.11 
 Nugroho, H., Ubaidillah, R. & Kojima, J. (2010) Potter wasps of the genus Eumenes Latreille (Hymenoptera: Vespidae:Eumeninae) in the western part of the Papuan Region, with description of two new species and taxonomic notes on E. inconspicuus Smith. The Raffles Bulletin of Zoology, 58 (2), 179—187.

Ссылки 
 BioLib 

Пилюльные осы
Роды перепончатокрылых